Nazaré Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nazaré Paulista (ort), São Paulo, 
 Nazaré Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar